Bank of America Plaza ist der Name folgender Gebäude:

in den Vereinigten Staaten:
 Bank of America Plaza (Atlanta) in Atlanta
 Bank of America Plaza (Charlotte) in Charlotte, North Carolina
 Bank of America Plaza (Columbia) in Columbia, South Carolina
 Bank of America Plaza (Dallas) in Dallas
 Bank of America Plaza (Fort Lauderdale) in Fort Lauderdale
 Bank of America Plaza (Little Rock) in Little Rock
 Bank of America Plaza (Los Angeles) in Los Angeles
 Bank of America Plaza (Nashville) in Nashville
 Bank of America Plaza (San Antonio) in San Antonio
 Bank of America Plaza (San Diego) in San Diego
 Bank of America Plaza (St. Louis) in St. Louis
 Bank of America Plaza (Tampa) in Tampa
 Bank of America Plaza (Tucson) in Tucson

in China:
 Bank of America Plaza (Guangzhou) in Guangzhou

Siehe auch:
 Bank of America Tower